Плаз — майданчик для розбивки в натуральних розмірах креслення судна.
 Плаз — плоский бік клинка.
 Плаз — те ж саме, що гад (земноводне чи плазун).
 Плаз — дитяча гра.